La avenida San Pedrito es una concurrida arteria vial de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.es la continuacion de la Avenida Nazca siendo avenida entre Avenida Rivadavia y Avenida Eva Peron
despues calle entre Avenida Eva Peron y la Avenida Roca y Avenida Entre Avenida Roca antes esta Avenida llegaba hasta John W. Cooke pero en el 2017 la Avenida 27 de Febrero 

Calles del barrio de Flores (Buenos Aires)
Calles del barrio de Villa Soldati
San Pedrito